Toyendé peut désigner :
 Toyendé, la localité située dans le département d'Arbollé au Burkina Faso,
 Toyendé, la localité située dans le département de Barsalogho au Burkina Faso.